Зайцев, Борис Михайлович:
 Зайцев, Борис Михайлович (1937—2000) — советский хоккеист.
 Зайцев, Борис Михайлович (1914—1995) — военный лётчик, Герой Советского Союза.